Fobos (Phobos) – księżyc Marsa
 Fobos (gr. Phobos, łac. Phobus) – w mitologii greckiej bóg i uosobienie strachu, brat Dejmosa

Zobacz też 

 Fobos-Grunt – sonda kosmiczna
 Fobos: Klub strachu – rosyjski film z 2010 roku
 Program Fobos – program lotu dwóch sond kosmicznych (Fobos 1 i Fobos 2)
 Phobos – album zespołu Voivod